Куршево — название населённых пунктов:

Россия 
 Куршево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Куршево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.